Митрополи́т Иоаки́м (, в миру Алекса́ндр Евфиву́лис или Эфтиву́лис, ; ) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Эфесский (1897—1920).

Биография 
Родился в феврале 1855 года в городе Мега-Ревма на Босфоре. Окончил школу при подворье Иерусалимского патриархата на Фанаре, а затем Великую школу нации на Фанаре.

25 декабря 1877 года был рукоположен в сан диакона патриархом Константинопольским Иоакимом II был рукоположен в сан диакона.

В 1878 году окончил Халкинскую богословскую школу, представив диссертацию под названием «О первенстве Папы Римского». Учился в Германии России. Владел греческим, турецким, французским, немецким и русским языками.

28 октября 1878 года он был возведен в сан великого патриаршего архидиакона.

6 января 1883 года он был рукоположен патриархом Константинопольским Иоакимом III в сан священника и стал великим протосинкеллом Константинопольской патриархии.

5 января 1885 года в Патриаршей церкви Святого Георгия на Фанаре он был рукоположен в сан митрополита Филиппопольского (Пловдивского). Хиротонию совершили: митрополит Кизический Никодим, митрополит Анкирский Герасим, митрополит Визийский Константий, митрополит Гревенский Кирилл (Эпириотис), митрополит Деврский Анфим (Пелтекис), митрополит Литицкий Игнатий и митрополит Халепийский Дорофей.

16 декабря 1889 года решением Священного синода Константинопольской православной цекрви был избран митрополитом Халкидонским с 9 голосами из 11. Кроме него на эту кафедру претендовали: митрополит Митилинский Константин (1 голос) и митрополит Смирнский Василий (1 голос).

10 мая 1897 года он был избран митрополитом Эфесским.

Скончался 10 января 1920 года в Кордельо, где и был похоронен.

Примечания 

Выпускники Халкинской богословской школы
Митрополиты Константинопольской православной церкви
Эфесские митрополиты
Выпускники Великой школы нации